Between Rains and Drought (Між Дощами та Засухою) — музична збірка українських андеґраундових колективів 1991 — 2001 рр. Диск був скомпільований та виданий київським лейблом Quasi Pop у 2001 році.

Композиції 
 The Хостільня (Київ) — «Чиясь чудова весна» (06:02)
 Цукор — біла смерть (Київ) — «Велика ріка Хєнь-Юань» (03:27)
 Повільне Кермо (нім. Das Langsames Steuer) (Київ) — «Вечорами я толерантний» (03:47)
 Реликтовые Грузовики (Запоріжжя) — «Новый Год» (05:26)
 Flëur (Одеса) — «На мягких лапах» (03:38)
 Иван Самшит (Київ) — «Небесный житель» (04:35)
 YARN (Київ) — «Stella» (04:24)
 Ivanov Down (Київ) — «Глаза» (03:37)
 No Fly Zone — «Музыка для плейера 002» (03:33)
 Фоа Хока (Чернігів) — «Абсолютна вода» (03:00)
 Осколки Сна (Дніпро) — «Утро» (04:48)
 Inner Silence — «Creamy Blue Milk Sea» (04:30)
 Звірята Суфіни (Київ) — «Isocephalia» (03:36)

Посилання 
 Збірка «Between Rains and Drought» на сайті Discogs 

Музичні альбоми 2001
Рок-альбоми